Салихово — название населённых пунктов в России.

Башкортостан 
 Салихово — деревня в Аургазинском районе.
 Салихово — село в Ишимбайском районе.
 Салихово — деревня в Кугарчинском районе.
 Салихово  — село в Чишминском районе.
 Салихово — село в Янаульском районе.

Татарстан 
 Салихово — село в Бавлинском районе.